Een gemeente in Slowakije:
 Zborov (okres Bardejov)
 Zborov nad Bystricou
 Een kasteel in Slowakije:
 Kasteel Zborov (Slowaaks: Zborovský hrad, Hongaars: Makovicza)
 Een gemeente in Tsjechië:
 Zborov (okres Šumperk)